Schmeiser ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Schmeiser (* 1958), österreichischer Mathematiker
 Dietmar Schmeiser (* 1937), deutscher Psychoanalytiker und Autor
 Franz Schmeiser (1913–?), deutscher Fußballspieler
 Hato Schmeiser (* 1968), deutscher Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Percy Schmeiser (1931–2020), kanadischer  Farmer und Saatgutzüchter 

Siehe auch:
 Schmeisser